Příjmení Greenwood nese více různých osobností:

 Bruce Greenwood (* 1956) – kanadský herec
 Colin Greenwood (* 1969) – anglický hudebník a skladatel
 Jonny Greenwood (* 1971) – anglický hudebník a skladatel

Externí odkazy